Лэмпти () — фамилия ганского происхождения. Известные носители:

 Лэмпти, Нии (род. 1974) — ганский футболист.
 Лэмпти, Тарик (род. 2000) — английский футболист.